Седларе може да се односи на:

 Седларе, Свилајнац
 Седларе (Липљан)
 Седларе (Косовска Каменица)